Okręty US Navy o nazwie USS  "West Point":
 Pierwszy  
 Drugi  był transportowcem żołnierzy, dawnym SS "America".

West Point